Ингенуин (ум.ок. 605 года) — святой епископ Сабионы. День памяти — 5 февраля.

Святой Ингенуин (итал. Ingenuino), о жизни которого мало что известно, вероятно, был епископом Сабионы с 577 года до своей смерти примерно в 605 году и имел римское происхождение. Его епископство, которое охватывало большую часть бывшей провинции Реция Секунда, за которую в тот период боролись лангобардов и франков. Его имя, вероятно, означает «маленький коленопреклоненный».

С 588 по 590 год он принимал участие в синоде Аквилее. В 590 году франки вторглись в долину Адидже через перевал Решен, разрушив несколько ломбардско-римских крепостей. Во время осады крепости Верукка близ Тренто Ингенуин общался с епископом Тренто Агнеллом. В 591 году вместе с другими епископами он подписал документ императору Маврикию, в котором выступал против папы Григория Великого в контексте Спора о трех главах.

Поскольку он пострадал от нападений ариан лангобардов, язычников баварцев и славян, его почитали как мученика между серединой X века и началом XII века. В наше время его почитают как исповедника.

Ингенуин умер в Сабионе и, вероятно, был впервые похоронен там. Позже, примерно в 990 году, его мощи были перенесены в .

Святого Ингенуина почитают святым покровителем жителей гор и наряду со святыми Кассианом и Албуином почитают как третьего святого покровителя епархии Больцано-Брессаноне.

Примечания

Ссылки 
 Sant' Ingenuino (Genuino) Vescovo di Sabiona

Умершие в 605 году
Святые по алфавиту
Священноисповедники
Святые Брессаноне
Епископы